Анастасия Андреевна Попова (10 марта 1928 — 14 июля 2008) — передовик советского сельского хозяйства, доярка колхоза «Победа» Можгинского района Удмуртской АССР, Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родилась в 1928 году в деревне Малая Сюга, Можгинского района республики Удмуртия в крестьянской русской семье.

Завершила обучение в пяти классах школы. В начале Великой Отечественной войны, в возрасте 15-ти лет, с мая 1942 по июль 1945 года, работала оператором на Ижевском машиностроительном заводе. После войны приехала в город Можга, где два года работала на стеклозаводе «Химик», а с ноября 1947 по декабрь 1948 года рабочей Можгинского маслозавода.

В дальнейшем стала работать в колхозе «Победа», с 1953 по 1978 годы — дояркой. В 1970 году Анастасия Андреевна смогла получить от каждой из 20 коров в среднем по 3502 килограмма молока, сохранила и вырастила 20 телят.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за достижение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные надои молока Анастасии Андреевне Поповой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С 1978 года на заслуженном отдыхе.

Проживала в Можгинском районе. Умерла 14 июля 2008 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (08.04.1971)
 орден Ленина (08.04.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (1966)
 Медаль Материнства 2-й степени
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда — наши земляки. — Ижевск, 1983.
 Удмуртская республика: Энциклопедия. — Ижевск, 2008.

Ссылки 
 

Доярки